CDL FM é uma rádio em FM 102.9 MHz pertencente ao Grupo Bel.

A emissora por anos foi a conhecida Rádio CDL, parceria do Grupo Bel com a CDL Belo Horizonte. Mesmo com a mudança de nome, manteve sua programação, voltada ao público adulto-contemporâneo, e manteve a parceria, com o qual consegue captar apoiadores culturais.

Ligações externas 
 
 

Grupo Bel
Estações de rádio de Belo Horizonte
Fundações em Minas Gerais em 2007